Theodoros Pangalos (generaal), Grieks generaal en dictator
Theodoros Pangalos (politicus), Grieks politicus en huidig vicepremier van Griekenland